Balari ist der Name folgender Personen:

 Josep Balari i Jovany (1844–1904), spanischer Altphilologe, Historiker, Romanist und Katalanist

Balari steht für:
 Balari (Volk), antiker Volksstamm auf Sardinien